Küsbikk román neve
 Măgura (Buzău megye)
 Măgura, Fehér megye, Alsógáld község
 Măgura, Fehér megye, Bucsony község
 Magura (Martinesd község) román neve
 Măgura (Teleorman megye)

Lásd még 
 Magura (egyértelműsítő lap)

de:Magura (Begriffsklärung)
pl:Magura
sk:Magura